With Love, J – дебютный мини-альбом американской певицы и актрисы Джессики. Корейская версия включает в себя шесть песен и была выпущена 17 мая 2016 года. Англоязычная версия, включающая пять песен (без «Dear Diary») была выпущена 27 мая 2016 года. Альбом стал первым релизом Джессики после ухода из Girls’ Generation в сентябре 2014 года. «Fly» и «Love Me the Same» стали синглами с альбома и были выпущены 17 и 18 мая соответственно.

Предпосылки и релиз 
В 2000 году Джессика подписала контракт с S.M. Entertainment, и в августе 2007 года дебютировала как участница Girls’ Generation. 30 сентября 2014 года через свой персональный аккаунт в Weibo она сообщила, что была выгнана из коллектива; через несколько часов данную информацию подтвердила и сама компания. Последней песней в составе SNSD стала «Devine», которая вошла в переиздание японского сборника хитов The Best. 6 августа 2015 года стало известно, что Джессика расторгнула контракт с агентством.

В феврале 2016 года Джессика объявила о релизе своего первого альбома на новом лейбле – Coridel Entertainment. Позже стало известно, что выход альбома назначен на май. 30 апреля был опубликован трек-лист. Чон приняла участие в написании четырёх из шести песен. Названием альбома стало With Love, J.

Промоушен 
Музыкальное видео на дебютный сингл «Fly» было выпущено 17 мая 2016 года, и за первые сутки набрало более 2 миллионов просмотров. Видеоклип на второй сингл «Love Me the Same» было выпущено на следующий день, 18 мая.

Альбом стал доступен для предзаказа на различных онлайн-сервисах. Первые 60 тысяч копий были распроданы за один день.

Список композиций 

Примечание: Английская версия не содержит песни «Dear Dairy».

Чарты

Годовые чарты

История релиза

Примечания 

Альбомы Республики Корея
Мини-альбомы на корейском языке
Мини-альбомы на английском языке
Дебютные мини-альбомы
Мини-альбомы 2016 года
Дебютные мини-альбомы 2016 года
Мини-альбомы в стиле k-pop